Matheny ist der Familienname folgender Personen:

 KK Matheny, US-amerikanische Footballspielerin
 Luke Matheny (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur

Matheny ist der Ortsname von:

 Matheny (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten